ASA se poate referi la:

 Asa, un rege în Iuda din casa lui David
 Așa, este unul din cei mai proeminenți zei din mitologia persană
 Asa Gray (1810 – 1888), botanist american din secolul al XIX-lea
 Åsa Westlund (n. 1976), om politic suedez

 Asociația Studenților în Arheologie

 ASA Târgu Mureș (Asociația Sportivă a Armatei) a fost un club sportiv cu locația în Târgu Mureș
 ASA Tîrgu Mureș (2013), club de fotbal din Târgu Mureș, România, care evoluează în Liga a II-a
 ASA Unirea Ungheni, echipă din liga a IV-a din orasul Ungheni, Mureș